Mossbrogöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossbrogölen (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Mossbrogölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651412-152355), sjö i Norrköpings kommun, 
Mossbrogölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651687-152685), sjö i Norrköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn